Valero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar